Ditton (Kent),een plaats in het bestuurlijke gebied Tonbridge and Malling, in het Engelse graafschap Kent
Ditton (Berkshire), een plaats in het bestuurlijke gebied Slough, in het Engelse graafschap Berkshire